Antecedente puede referirse a:

 El antecedente, sustantivo, nombre propio o sintagma nominal anterior al que hace referencia un pronombre relativo o pronombre simplemente.
 El antecedente, sentencia judicial anterior a un caso dado que sirve de base para dictar una nueva sentencia usando los mismos argumentos.

Enlaces externos